Il singolare del Grand Prix Hassan II 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Alberto Martín ha battuto in finale Fernando Vicente 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Thomas Muster (primo turno)
  Fernando Meligeni (secondo turno)
  Fernando Vicente (finale)
  Karim Alami (primo turno)

 Albert Portas (quarti) 
 Stefan Koubek (quarti) 
 Alberto Martín (campione) 
 Hernán Gumy (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grand Prix Hassan II 1999
ATP Tour 1999